Клини може бити:

 Клини (Француска), насељено мјесто у Француској
 Клини (Мост), насељено мјесто у округу Мост, Устечки крај, Чешка Република
 Опатија Клини, бивши бенедиктански манастир у Клинију у департману Саона и Лоара